Термин Ардахан () может означать:
 Артахан (Ардахан) — гавар провинции Гугарк Великой Армении.
 Ардахан — армянская крепость.
 Ардахан — город в северо-восточной Турции.
 Ардахан — провинция в Турции.

См. также 
 Ардаган — канонерская лодка русского императорского, азербайджанского и советского флота.